Barnes Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Lake (Prince of Wales-Hyder, Alaska)
 Barnes Lake (Wrangell, Alaska)
 Barnes Lake (Cross County, Arkansas)
 Barnes Lake (Monroe County, Arkansas)
 Barnes Lake (Georgia)
 Barnes Lake (Crawford County, Michigan)
 Barnes Lake (Lapeer County, Michigan)
 Barnes Lake (Becker County, Minnesota)
 Barnes Lake (Carver County, Minnesota)
 Barnes Lake (Greene County, Mississippi)
 Barnes Lake (Jackson County, Mississippi)
 Barnes Lake (Union County, Mississippi)
 Barnes Lake (Lewis County, New York)
 Barnes Lake (Orange County, New York)
 Barnes Lake (North Dakota)
 Barnes Lake (South Carolina)
 Barnes Lake (Brazoria County, Texas)
 Barnes Lake (Cass County, Texas)
 Barnes Lake (Washington)
 Barnes Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Barnes Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Barnes Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Barnes Lake (Wyoming)